Carlos Tovar Pérez (22 de febrero, Panamá) es un músico, profesor de canto y asesor de voz panameño, conocido por haber sido jurado del programa infantil Canta conmigo desde 2008 hasta 2014.

Carrera 
Tovar, a lo largo de su carrera a recorrido muchos programas panameños y ha sido muy reconocido nacionalmente. También fue profesor de teatro por unos años. También tiene Licenciatura en Música con mayor en Canto y menor en fagot. 

También es Profesor de Canto en Escuela de Música de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Panamá desde 2004 hasta la actualidad. También es Profesor de Canto en El Instituto Nacional de Música y está actualmente en el cargo.

También fue asesor de voz en los programas Vive La Música y Proyecto Estrella. Ha sido invitado a TVN Noticias, Buenos Días, entre otros.

Luego en 2008 la Televisora Nacional de Panamá, contrata a Tovar para que sea jurado del programa infantil Canta conmigo al lado de Angélica LaVitola, Eddy Vásquez y Marielena Berberián. A lo largo del programa han ganado, María Elisa, Mónica Nieto, Mafer Achurra, Jordi Alvarado, Eliany Mosquera, Jimmy Arízaga y María del Pilar Carrizo. 

En 2014 la Televisora Nacional de Panamá, lo contrata para que sea concursante del reality show Tu Cara Me Suena (Panamá) en su 2ª Temporada. Sus compañeros serán Margarita Henríquez, Japanese, Alejandro Lagrotta, Karen Peralta, Tania Hyman, Jesús Santizo y Nilena Zisopulos. 

Trayectoria
 Canta conmigo (2008-2014)
 Tu cara me suena (Concursante; 2014)
 Asesor de Voz de Proyecto Estrella y Vive La Música
 TVN Noticias (Invitado)
 Buenos Días (Invitado)

Referencias 

Músicos de Panamá
Maestros de canto